Esistono più comuni francesi con questo nome

Montot – Côte-d'Or
Montot – Alta Saona